Pusztai ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád Pusztai (1930–2021), britischer Biochemiker
 László Pusztai (1946–1987), ungarischer Fußballspieler
 Olivér Pusztai (* 1981), ungarischer Fußballspieler